Цуда:

 Цуда Сандзо (1855—1891) — полицейский из японского города Оцу, совершивший нападение на цесаревича Николая Александровича.
 Цуда Сэн (1837—1908) — японский научный и образовательный деятель периода Мэйдзи.
 Цуда, Дайсукэ (род. 1977) — японский музыкант, вокалист группы Maximum the Hormone.
 Цуда, Кэндзиро (род. 1971) — японский сэйю и актёр.
 Цуда, Юкио (1917—1979) — японский футболист.